Villa Stollwerck bezeichnet folgende Gebäude:

 Villa Stollwerck (Bad Godesberg)
 Villa Stollwerck (Borkum)
 Volksgartenstraße 54 in der Kölner Neustadt, wurde 1899/1900 nach Entwürfen des Architekten Bruno Schmitz erbaut.
 Sachsenring 34 in der Kölner Neustadt, wurde 1885/1886 nach Entwürfen des Architekten Adolf Nöcker erbaut.
 Bayenthalgürtel 2 im Kölner Stadtteil Marienburg, wurde 1902/1904 nach Entwürfen des Architekten Bruno Schmitz erbaut.